Чемпионат СССР по гандболу 1975 — 14-й чемпионат СССР по гандболу среди мужчин. Начался 23 октября 1974 года, последние матчи состоялись 27 апреля 1975 года.

Превью 
14-й чемпионат СССР по гандболу 7х7 среди мужчин  1975 г. был проведен по следующей схемем 10 команд играли между собой в 2 круга. В каждом круге 2 тура. Так как лига увеличилась с 8 до 10 команд выбывших не было. После годичного перерыва вернулся Университет Краснодар, а после 5-ти летнего - Политехник Минск.

Участники

Высшая лига 
 1-й круг 1-й тур 23-27.10.1974 Ростов-на-Дону, Шауляй
 1-й круг 2-й тур 18-23.02.1975 Запорожье
 2-й круг 3-й тур 19-23.03.1975 Москва 21-25.03.1975 Тбилиси
 2-й круг 4-й тур 22-27.04.1975 Запорожье

МАИ в 7-й раз стал чемпионом СССР. В последний, хотя за этим последовала серия из 5-ти серебряных медалей.  В целом, все призеры прошлого года остались на своих местах. Удачно выступили тбилисцы и краснодарцы.  У Кунцево худший результат на тот момент за все время участия в чемпионатах. Ну и вылет СКИФ Ташкент в первую лигу.

Чемпионаты СССР по гандболу